Анса́р ().

 Ансары — коренные жители Медины из племён Аус и Хазрадж, принявшие ислам и стали сподвижниками пророка Мухаммеда.
 Ансар — российское издательство, основанное в 2002 году М. К. Сайфутдиновым; одно из крупнейших исламских издательств России.
 Ансар аль-Ислам — вооружённая исламистская организация, действующая преимущественно в Северном Курдистане и «суннитском треугольнике».
  — нисба, указывающая на принадлежность к ансарам, ставшая впоследствии фамилией.

См. также 
 Аль-Ансар